Majomut kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Majomut, Chamula, Chiapas, 
 Majomut, Chenalhó, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar